TRIM3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 744 амінокислот, а молекулярна маса — 80 830.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки